Вулиця Олександра Кошиця — вулиця в місті Київ
 Вулиця Кошиця — вулиця у місті Львів.

Олександр Кошиць
Вулиці, названі на честь людей